Axel Alfredsson (1902-1966), joueur de football suédois ;
Daniel Alfredsson (1972-), joueur de hockey sur glace suédois et canadien ;
Helen Alfredsson (1965-), joueuse de golf suédoise.